Inwendig is een begrip uit de wiskunde dat kan verwijzen naar:
Het inwendige, een begrip uit de topologie.
Een inwendig punt in een punt binnen een ruimte, dus niet op de grens met een andere ruimte.
Een inwendige bewerking op een verzameling.
De inwendige ballistiek is het onderdeel van de ballistiek dat zich bezighoudt met het gedrag van een projectiel als dit zich nog in het wapen bevindt.
Het inwendig product, een begrip uit de lineaire algebra.
Inwendige energie, een begrip uit de thermodynamica.